

天河 / tiānhé 
 Tianhe (天河) correspond à la bande laiteuse de la Voie lactée, qui en astronomie chinoise symbolise un fleuve.

Le nom Tianhe a alors été repris pour désigner différentes choses :

Toponymes 
 District de Tianhe (天河区), qui fait partie de la ville sous-provinciale de Guangzhou.

 Tianhe jiedao (天河街道), voie du District de Huangpi, dans la municipalité de Wuhan.
 L'Aéroport international de Wuhan Tianhe (武汉天河国际机场), situé dans le district de Huangpi à Wuhan.

Trois cours d'eau portent ce nom en Chine :

 Tianhe (zh:) est, à Pékin, un affluent de la rivière Baihe (白河).
 Tianhe (zh:) est, dans la province d'Anhui, un affluent de la rivière Huai He (淮河).
 Tianhe (zh:) est le nom de la source du Dongba He (东淝河), affluent du Huai He.

Informatique 
 Tianhe-I (天河一号), le plus puissant ordinateur du monde en 2010.
 Tianhe-2 (天河二号), son successeur est le plus puissant en .

Astronomie chinoise
En astronomie chinoise, Tianhe, qui signifie « fleuve céleste », peut représenter :
 La Voie lactée dans son ensemble, qui était assimilée à un fleuve dans la symbolique de l'astronomie chinoise ;
 Un astérisme spécifique situé au niveau de la Voie lactée, dans la constellation occidentale d'Ophiuchus,  également appelé Tianjiang.

天和 / tiānhé

Lié à la Chine 
 Tianhe (zh:; 566 – 572) est le nom d'une période de 6 ans, sous le règne de Zhouwu di (周武帝),  de la Dynastie Zhou du Nord (557 – 581).
 Tianhe (zh:), également appelé Tiancheng 天成, est une période de 3 ans sous la Dynastie Tang.
 Tianhe est le module central de la station spatiale chinoise en cours de déploiement.

Lié au Japon 
 Tianhe (zh:) est la proniciation chinoise de Ère Tenna (天和) au Japon.
 Tianhe (zh:) est une variante japonaise du jeu de Mah-jong.